Palisade Falls steht für:

 Palisade Falls (Montana), Wasserfall bei Bozeman, Montana, Vereinigte Staaten
 Palisade Falls (Neuseeland), Wasserfall am Milford Sound, Fiordland-Nationalpark, Neuseeland